XWT steht für:
 XML Windowing Toolkit

xwt steht für:
 Wotjobaluk (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache im Gebiet des Murrumbidgee River, New South Wales; Varietät von Wemba Wemba

Abkürzung